Фридрих II фон Лейнинген (; ум. 1237) — граф Саарбрюккена и Лейнингена.

Биография 
Сын графа Симона II фон Саарбрюккена и его жены Лиутгарды фон Лейнинген. После смерти отца в 1207 году унаследовал графство вместе с братом — Симоном III.

Около 1219 года умер его дядя по матери Фридрих I, граф фон Лейнинген. Он был последним мужским представителем своей линии, и в завещании назначил наследником Фридриха — одноимённого Саарбрюкского племянника.

Фридрих II фон Лейнинген в 1224, 1225, 1227, 1234 и 1235 годах упоминается как приближённый короля Генриха VII — сына императора Фридриха II и, вероятно, был его сторонником в конфликте с отцом.

Фридрих II фон Лейнинген был известен как миннезингер (см. Манесский кодекс).

Семья 
Первая жена — Агнесса фон Эберштайн, дочь графа Эберхарда III, сестра шпейерского епископа Конрада фон Эберштайна. Дети:
 Симон (1202/05 — 1234/36). Был с 1220 года женат на Гертруде фон Дагсбург (ум. 1225), дочери и наследнице графа Альберта II фон Дагсбурга. После её смерти унаследовал Дагсбург, который потом достался его брату Фридриху III.
 Генрих фон Лейнинген (ум. 1271), епископ Шпейера.
 Фридрих III (ум. 1249/54), граф фон Лейнинген (Лейнинген-Дагсбург).
 Эберхард, доминиканский монах.

Вторая жена — Агнесса фон Цоллерн, дочь нюрнбергского бургграфа Конрада I. Двое из нижеперечисленных детей от неё, другие — от первой жены:
 Эмих IV (ум. 1276/79), граф фон Лейнинген (Лейнинген-Ландек)
 Бертольд фон Лейнинген (ум. 1285), епископ Бамберга.
 Вальрам, пробст в Вормсе.
 Кунигунда, жена Вернера IV фон Боландена. Их сын Фридрих фон Боланден был в 1272—1302 гг. епископом Шпейера. Их внучка Анна фон Боланден (Anna von Bolanden) (ум. 1320) — автор Кодекса.

Творчество

Примечания

Литература 
 Studien zur Lyrik des 13. Jahrhunderts: Tanhuser, Friedrich von Leiningen. Rena Leppin Kümmerle, 1980 — Всего страниц: 124.
 Die Grafen von Leiningen: Studien zur leiningischen Genealogie und Territorialgeschichte bis zur Teilung von 1317/18. Ingo Toussaint J. Thorbecke Verlag, 1982 — Всего страниц: 320
 Johann Georg Lehmann: Urkundliche Geschichte der Burgen und Bergschlösser der bayerischen Pfalz. Band III: Urkundliche Geschichte des gräflichen Hauses Leiningen-Hartenburg und Westerburg. Kaiserslautern 1857 (Nachdruck Pirmasens 1969).
 Hans Heiberger: Die Grafen von Leiningen-Westerburg, Ursprung — Glanz — Niedergang, Verlag Kiliandruck, Grünstadt 1983, ISBN 3-924386-00-5, S. 14-16
 Heinrich Conrad: Leiningen, Geschichte eines Grafenhauses, Landkreis Bad Dürkheim, 2000, Seiten 51-56, ISBN 3-00-006579-2
 Wilhelm Wilmanns: Friedrich II. (Minnesänger). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 18. Duncker & Humblot, Leipzig 1883, S. 221
 Manfred Günter Scholz: Leiningen, Friedrich II. zu. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 145

Ссылки 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(UPPER)%20NOBILITY.htm#FriedrichLeiningendied1237A
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/PALATINATE.htm#_Toc510977907

Правители Европы XIII века
Графы Лейнингена
Графы Саарбрюккена
Миннезингеры